Dans l'anatomie humaine, les artères spinales sont des vaisseaux sanguins relié à la moelle spinale.

Trois artères longitudinales irriguent la moelle spinale l’une antérieure et deux postérieures.

 L’artère spinale antérieure descend verticalement le long de la fissure médiane ventrale. Elle résulte des branches des artères vertébrales et est fourni par les artères médullaires segmentaires antérieures, y compris l'artère radiculaire antérieure d'Adamkiewicz. Elle irrigue les 2/3 antérieurs de la moelle épinière.

 Les artères spinales postérieures sont situées le long du sillon collatéral postérieur et proviennent de l'artère vertébrale. Elles irriguent le tiers postérieur de la moelle épinière.

Maladies associées 
Syndrome de l'artère spinale antérieure.

Notes et références 

Spinale,